Zöllick bzw. Zoellick ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Zöllick (* 1970), deutscher Gastgewerbe-Manager
 Robert Zoellick (* 1953), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)
 Wolfgang Zöllick (* 1946), deutscher Kommunalpolitiker (CDU) und Präsident von Hansa Rostock

Siehe auch:
 Zöllig